, album des Red Hot Chili Peppers ;
 , single d'Avril Lavigne.